Knollwood steht für:

 Knollwood (Illinois), Ort im Lake County (Illinois)

im NRHP gelistete Objekte:

 Knollwood (Massachusetts), ID-Nr. 80000520
 Knollwood (New Hampshire), ID-Nr. 83004039
 Knollwood (Tennessee), ID-Nr. 75001762